Gazzola puede referirse a:

Topónimo
Gazzola, Italia.

Título nobiliario
Conde de Gazzola
Felice Gazzola o Félix Gazzola (1699-1780), militar hispano-italiano de la corte de Carlos III.

Apellido
John Gazzola (1957), sindicalista y político australiano -:en:John Gazzola-
Marcello Gazzola  (1985), futbolista italiano -:en:Marcello Gazzola-

Miscelánea
Gazzola, fue un equipo ciclista que compitió entre 1960 y 1964.